Der Codex Ephraemi (rescriptus), no C oder 04 (Gregory-Aland), ist eine Handschrift der griechischen Bibel aus dem 5. Jahrhundert, die im 12. Jahrhundert abgeschabt wurde. Viele Blätter wurden mit einem asketischen Text des Kirchenvaters Ephraems des Syrers wieder beschrieben, es handelt sich also um ein Palimpsest. Nur 64 Blätter des Alten Testaments sind enthalten, vom Neuen Testament sind es 145.

Lücken 

 Evangelium nach Matthäus: 1,1–2; 5,15–7,5; 17,26–18,28; 22,21–23,17; 24,10–45; 25,30–26,22; 27,11–46; 28,15–fin.;
 Evangelium nach Markus: 1,1–17; 6,32–8,5; 12,30–13,19;
 Evangelium nach Lukas: 1,1–2; 2:5–42; 3,21–4,25; 6,4–36; 7,17–8,28; 12,4–19,42; 20,28–21,20; 22,19–23,25; 24,7–45
 Evangelium nach Johannes: 1,1–3; 1,41–3,33; 5,17–6,38; 7,3–8,34; 9,11–11,7; 11,47–13,7; 14,8–16,21; 18,36–20,25;
 Apostelgeschichte: 1,1–2; 4,3–5,34; 6,8; 10,43–13,1; 16,37–20,10; 21,31–22,20; 3,18–24,15; 26,19–27,16; 28,5–fin.;
 Römerbrief: 1,1–3; 2,5–3,21; 9,6–10,15; 11,31–13,10;
 1. Korintherbrief: 1,1–2; 7,18–9,6; 13,8–15,40;
 2. Korintherbrief: 1,1–2; 10,8–fin.
 Galaterbrief: 1,1–20
 Epheserbrief: 1,1–2,18; 4,17–fin.
 Philipperbrief: 1,1–22; 3,5–fin.
 Kolosserbrief: 1,1–2;
 1. Thessalonicher 1,1; 2,9–fin.;
 1. Timotheus 1,1–3,9; 5,20–fin.;
 2. Timotheus 1,1–2;
 Titusbrief 1,1–2
 Philemonbrief 1–2

Im Alten Testament überlebten Teile von Ijob, Sprüche, Kohelet, Hohes Lied, Weisheit, und Sirach.

Es fehlt die Pericope Adulterae (Johannes 7,53–8,11).

Geschichte 
Obwohl die Handschrift aus dem 5. Jahrhundert stammt, ist sie dennoch – verglichen mit den drei „großen“ Codices Sinaiticus, Alexandrinus und Vaticanus – von geringerer Bedeutung. Der Text scheint aus allen bedeutenderen Texttypen zusammengesetzt zu sein und stimmt oft mit dem Koine- oder byzantinischen Text überein. Zwei Korrektoren haben den Text kommentiert. Vermutlich lebte der erste im 6. Jahrhundert in Palästina, der letzte scheint im 9. Jahrhundert in Konstantinopel gearbeitet zu haben. Nach der Belagerung von Konstantinopel 1453 wurde der Kodex nach Florenz gebracht. Caterina de’ Medici brachte ihn später als Teil ihrer Mitgift nach Frankreich.

Im 19. Jahrhundert wurde  die Handschrift mit Chemikalien behandelt. Dadurch gelang es Constantin von Tischendorf, den unteren Text zu entziffern; allerdings wurde das Manuskript dabei schwer beschädigt. Die Chemikalienbehandlung wurde Tischendorf zur Last gelegt, Gregory gibt aber an, dass 1834 Ferdinand Florenz Fleck, ein Leipziger Professor, diese Behandlung unter Zustimmung des Bibliothekars veranlasste. Der Text wurde zum ersten Mal 1843 und 1845 von Tischendorf als Pseudofaksimile veröffentlicht.

Heute wird die Handschrift in der Bibliothèque nationale in Paris verwahrt (Bibl. Nat., Gr. 9).

Siehe auch 
 Liste der Unzialhandschriften des Neuen Testaments

Einzelnachweise

Literatur 
 Hatch, William Henry, The Principal Uncial Manuscripts Of The New Testament, The University of Chicago Press, Chicago, 1939. 
 Frederic G. Kenyon, Our Bible and the Ancient Manuscripts (4th ed.), London 1939.
 Bruce M. Metzger, Manuscripts of the Greek Bible: An Introduction to Palaeography, Oxford University Press, Oxford 1981.
 Philip Comfort, Encountering the Manuscripts: An Introduction to New Testament Paleography and Textual Criticism, Broadman & Holman Publishers, 2005.
 Tischendorf, , Lipsiae 1843. (Teile des AT)
 Tischendorf, , Lipsiae 1845. (Teile des NT)

Weblinks 

 Codex Ephraemi Syri Rescriptus (Digitalisat)
 Codex Ephraemi Rescriptus in Encyclopedia Textual Criticism

Ephraemi
E
Palimpsest
Handschrift der Bibliothèque nationale de France (Paris)
Handschrift (5. Jahrhundert)